Gieysztor (herb szlachecki)
 Aleksander Gieysztor
 Andrzej Gieysztor 
 Stanisław Gieysztor 
 Jakub Gieysztor 
 Józef Gieysztor
 Maria Katarzyna Gieysztor